«Смерть и де́ва» () — камерный остросюжетный кинофильм режиссёра Романа Полански, вышедший на экраны в 1994 году. Экранизация пьесы Ариэля Дорфмана, чилийского драматурга, выжившего в концлагере Пиночета. Главные и фактически единственные роли исполнили Сигурни Уивер, Стюарт Уилсон и Бен Кингсли.

Сюжет 
Паулина Эскобар — домохозяйка, живущая с мужем в некой южноамериканской стране (есть основания предполагать, что подразумевается Чили). Её муж Херардо Эскобар — видный адвокат и политик, только что назначен председателем комиссии по расследованию преступлений хунты. Во время ночного шторма Херардо попадает в автоаварию (на его машине спускает колесо, запаска тоже оказывается спущенной), и его подвозит домой сосед - доктор Роберто Миранда.

Паулина узнаёт в этом человеке преступника, который пытал, избивал и насиловал её при фашистском режиме, когда она состояла в студенческом Сопротивлении. Со времени падения режима прошло уже пять лет, а с момента происшедших событий и того больше, но Паулина помнит причинённые ей страдания и хочет отомстить своему мучителю.

Угнав и сбросив автомобиль Роберто Миранды со скалы, она возвращается домой, оглушает Миранду пистолетом, связывает и пытается добиться признательных показаний. Эскобар пытается освободить Миранду, но Паулина пресекает эти попытки.

Паулина рассказывает мужу о тех страшных днях. Когда её насиловал тот человек, он включал пластинку с записью композиции для струнного квартета «Смерть и дева» Шуберта (аллюзия к нацистам, которые пытали людей под музыку Вагнера). Лица насильника она не видела, поскольку у неё были завязаны глаза. Но Паулина хорошо помнила голос своего мучителя, его слова, выражения и даже его запах — всё это выдавало его в человеке, назвавшемся Роберто Мирандой. Доктор всё отрицает, уверяя, что в то время работал в клинике в Испании; Паулина не верит и угрожает ему смертью, если тот не признается в своих преступлениях. Эскобар просит Миранду сделать фиктивное признание перед видеокамерой, чтобы Паулина получила то, что хочет, и отпустила его, однако Паулина уличает Миранду во лжи. Когда Паулина близка к тому, чтобы столкнуть Роберто Миранду с утёса, он наконец признаётся в том, что был её мучителем.

Фильм начинается и заканчивается одинаково: Паулина и Херардо сидят в концертном зале и внимательно слушают «Смерть и деву». При этом в финале Эскобару удаётся заметить сидящего на балконе доктора Миранду с семьёй, слушающего то же произведение.

В ролях 
 Сигурни Уивер — Паулина Эскобар, домохозяйка, жертва политического режима хунты
 Бен Кингсли — доктор Роберто Миранда, насильник и один из бывших членов хунты
 Стюарт Уилсон — Херардо Эскобар, адвокат и прокурор, председатель комиссии по расследованию преступлений хунты

Номинации 
 1995 — номинация на приз за лучший фильм кинофестиваля «Фантаспорто» (Роман Полански)
 1995 — номинация на премию «Независимый дух» за лучшую режиссуру (Роман Полански)

Ссылки 
 
 «Смерть и девушка» на сайте Rotten Tomatoes
  
 «Смерть и девушка» на сайте Фильм. Ру

Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы-триллеры США
Фильмы Романа Полански
Экранизации пьес
Фильмы о Грязной войне
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1994 года
Фильмы об изнасиловании и мести
Фильмы Великобритании 1994 года
Фильмы Франции 1994 года
Фильмы Canal+
Фильмы TF1 Films Production
Фильмы Channel 4 Films